Die Virslīga 1994 war die dritte Spielzeit der höchsten lettischen Fußball-Spielklasse der Herren, seit deren Neugründung im Jahr 1992. Sie wurde vom Lettischen Fußballverband ausgetragen. Die Spielzeit begann am 17. April 1994 und endete am 28. Oktober 1994.

Titelverteidiger Skonto Riga wurde zum dritten Mal in Folge lettischer Meister.

Modus 
Die Liga spielte mit zwölf Vereinen, die an insgesamt 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander antraten. Die beiden Tabellenletzten stieg sportlich ab. Zusätzlich stellten zwei Vereine den Spielbetrieb ein.

Vereine 
 Olimpija Liepāja → FK Liepāja
 Skonto Riga II → Interskonto Riga

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Siege – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Meisterschaften 1922 bis 1996 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1994
Fußballsaison 1994